L’année 1916 du calendrier grégorien
 1916 (Chronologie de Dada et du surréalisme)
 1916, album de Motörhead (1991)

Homonymie de nombre